Propper est un patronyme porté notamment par :

 Daniel Propper (1969-), pianiste suédois ;
 Eduardo Propper de Callejón (1895-1972), diplomate espagnol ;
 Milton Propper (1906-1962), écrivain américain, auteur de roman policier.

Homonymie de patronyme